S Opatijom sv. Denisa (1145. g.), danas u Parizu, i katedralom u Chartresu (1150. g.) u Francuskoj se pojavljuje jedan drukčiji stil gradnje crkava, koji se naziva gotika, a trajao je do kraja 15. st. U životu Crkve postojao je pokret prema što složenijim ceremonijama, naglašavanju simbola i mističnoj duhovnosti. Osjećaji nebeskih težnji i duhovnog zanosa odrazili su se i na gradnju crkava. 

Crkve se tog vremena propinju u visinu. Visinu je omogućila gradnja vanjskih potpornih stupova. Zahvaljujući tim potpornim stupovima, zidovi crkve mogli su postati tanki i lagani, izbušeni mnogim prozorima, ali ostati dovoljno stabilni. Prozori su bili ispunjeni titravom bojom šarenog stakla, da bi se postigao dojam lebdeće ljepote. Unutarnji prostor crkve postao je zamršen, a svod lepršav i visok, ukrašen mrežom tankih rebara. Crkve iz tog vremena su pune simbolike, koja u pamet i srce želi dozvati Božju uzvišenost i veličanstvenost. Prozračnost i težnja za visinama gotičkih crkava stvaraju dojam gotovo nestvarnog prostora. 

Međutim vjernici su u to vrijeme tako malo sudjelovali na misi da su mnogi primili pričest tek na času svoje smrti. U tim je zadivljujućim crkvama, kao, uostalom i u vjerskome životu tog vremena, najvažnije bilo gledanje. Velike gotičke katedrale građene su više u čast vjere, a manje kao potreba za molitvenim prostorom.

Povezani članci 

 gotika
 gotička arhitektura
 kršćanska umjetnost
 crkvena arhitektura
 ranokršćanska Crkva
 predromanička crkva
 romanička crkva
 renesansna crkva
 barokna crkva
 klasicistička crkva
 moderna crkva

Literatura 

 Čaplar – Henčić:  Zajednica 2 – priručnik za katehete, Zagreb, 2011.

Crkvena arhitektura
Gotičke crkvene građevine